Алми́ро Вивиа́ни Фиа́льо (, более известный как А́лекс Виа́ни (; 4 ноября 1918, Рио-де-Жанейро, Бразилия — 1 ноября 1992) — бразильский режиссёр, продюсер, сценарист, монтажёр, актёр, кинокритик и историк кино.

Биография 
Один из зачинателей бразильского «нового кино». С 1934 года выступал в печати как критик. С 1945 года работал журналистом в Голливуде, параллельно занимался на кинематографических курсах. В 1948 году, по возвращении на родину, основал журнал «Фильм» (). Был среди организаторов первых национальных конгрессов бразильского кино в Рио-де-Жанейро (1952) и в Сан-Паулу (1953). Дебютировал как режиссёр в 1953 году («Иголка в стоге сена»).  Автор книги «Введение в историю бразильского кино» (1959) и других работ о национальной и зарубежных кинематографиях. Редактор кинематографического раздела энциклопедии «Ларусс». В 1965—1969 директор фундаментальной библиотеки издательства «Civilização brasileira».

Член жюри 18-го Берлинского международного кинофестиваля.

Избранная фильмография

Режиссёр 
  — Иголка в стоге сена / Agulha no Palheiro
  — Улица без солнца / Rua Sem Sol
  — Роза ветров / Die Windrose (с Йорисом Ивенсом и Алберто Кавалканти)
  — Солнце над грязью / Sol Sobre a Lama
  — Машина и сон / 
  — Невеста города / A Noiva da Cidade
  — Машиши, потерянный танец / Maxixe, a Danca Proibida
  — Умберту Мауру / Humberto Mauro: Coracao do Bom (д/ф)

Сценарист 
  — Иголка в стоге сена / Agulha no Palheiro
  —  / Carnaval em Caxias
  — Улица без солнца / Rua Sem Sol
  —  / Quando os campos florescem
  — Солнце над грязью / Sol Sobre a Lama
  — Невеста города / A Noiva da Cidade

Продюсер 
  — Невеста города / A Noiva da Cidade

Актёр 
  — Иголка в стоге сена / Agulha no Palheiro
  — Пять раз фавела / Cinco vezes Favela

Монтажёр 
  — Иголка в стоге сена / Agulha no Palheiro
  — Улица без солнца / Rua Sem Sol
  — Невеста города / A Noiva da Cidade

Награды 
 1957 — премия международного кинофестиваля в Карловых-Варах («Роза ветров»)

Сочинения 
 Introdução ao cinema brasileiro. — Rio de Janeiro., 1959.

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич Москва, Советская энциклопедия, 1987. с. 73-74

Примечания

Ссылки 
 
 Алекс Виани на сайте КиноПоиск

Кинорежиссёры-документалисты Бразилии
Журналисты Бразилии
Историки кино
Новое кино Бразилии